Live at the Budokan, är en live-DVD med Ozzy Osbourne i Budokan, Japan från 2002.

Låtlista
 I Don't Know
 That I Never Had
 Believer
 Junkie
 Mr. Crowley
 Gets Me Through
 No More Tears
 I Don't Want to Change the World
 Road to Nowhere
 Crazy Train
 Mama, I'm Coming Home
 Bark at the Moon
 Paranoid

Album av Ozzy Osbourne
Brittiska musikalbum
Livealbum
Musikvideoalbum 2002